Открытый чемпионат Буш-дю-Рона по теннису 2020 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Марселе (Франция) на закрытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 769 тысяч Евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2020 году турнир проходит в период с 17 февраля по 23 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 10 Февраля 2020
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Грегуар Баррер
  Антуан Оан
  Гарольд Майо
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Егор Герасимов 
  Норберт Гомбош
  Деннис Новак
  Илья Ивашко
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Эмил Руусувуори

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 10 Февраля 2020

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Марсель
Теннис
Февраль 2020 года
Марсель